Direktna akcija – svaka vrsta akcije koja zaobilazi zvanične političke kanale da bi direktno ostvarila svoje ciljeve - ima dugo i bogato nasleđe u Severnoj Americi, počev od bostonske čajanke, a i ranije. Iako često nelegalne, taktike direktne akcije su veoma popularne u savremenom anarhističkom pokretu.

Prema Emilu Pužeu "direktna akcija je simbol revolucionarnog sindikalizma u akciji." Ona znači da radnička klasa, u stalnoj pobuni protiv aktuelne situacije, ništa ne očekuje od drugih ljudi, sila ili partija, već stvara sopstvene uslove borbe i u sebi iznalazi sredstvo za svoje akcije.

Primeri direktnih akcija su štrajkovi, sabotaže, zauzimanje fabrika, ili u novije vreme skvotiranje, aktivističko oslobađanje životinja i slično.

Spoljašnje veze 

 DirectAction.org
 Bostonski Direct Action Project

Активизам